

Astronomia 
 13932 Rupprecht –  asteroide della fascia principale

Persone 
 Anna Rupprecht – saltatrice con gli sci tedesca
 Wilhelm Rupprecht – generale tedesco della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale